Коноваловское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Коноваловское сельское поселение — в Балаганском районе Иркутской области.
 Коноваловское сельское поселение — в Мензелинском районе Республики Татарстан.